Gölstugugölen ((Gölstugegölen) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gölstugugölen, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (6 ha)
Gölstugegölen (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Gölstugegölen (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Gölstugugölen (Sunds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Gölstugugölen (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (6,12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn